

Astronomia
 7710 Ishibashi – asteroide della fascia principale

Persone
 Junko Ishibashi – alpinista giapponese
 Manabu Ishibashi – ciclista su strada giapponese
 Noriko Ishibashi – ex calciatrice giapponese
 Renji Ishibashi – attore giapponese
 Ryō Ishibashi – attore giapponese
 Tanzan Ishibashi – politico e giornalista giapponese